Nuit(s) de Chine peut faire référence à :

 une chanson de 1922 Nuits de Chine
 un film de  Catherine Corsini, sorti en 1986 : Nuit de Chine 
 un téléfilm de Woody Allen, diffusé en 1994 Nuits de Chine